Geografia
 Orbis – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg

Zoologia
 Orbis Fischer,1813 – synonim rodzaju ryb Tetraodon

Inne
 Orbis – polskie przedsiębiorstwo branży turystyczno-hotelarskiej 
 ORBIS International – organizacja pomocowa